Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die BNP Paribas Open 2021 des Damentennis. Insgesamt nehmen 48 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die am 4. und 5. Oktober 2021 stattfindet.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2021
Tennisturnier in Indian Wells